Вейерштрасс:

 Вейерштрасс, Карл (1815—1897) — выдающийся немецкий математик, «отец современного анализа».
 Вейерштрасс — кратер на Луне.